Чжо́у Юэлу́н (; нар. ) — китайский профессиональный игрок в снукер. Четвертьфиналист Welsh Open 2017.

Карьера 
Начал выступать на профессиональном уровне в 2011 году в возрасте 13 лет на низкорейтинговых турнирах азиатского тура серии Players Tour Championship.

В 2013 году выигрывает Чемпионат мира по снукеру среди любителей, тем самым зарабатывая себе место в мейн-туре сезона 2014/15.

Лучшие результаты в карьере

Примечания

Ссылки 
 Профиль на World Snooker
 Статыстыка Чжоу Юэлуна на CueTracker.net

Снукеристы Китая